

Cinema
 Sparkle – film del 1976 diretto da Sam O'Steen
 Sparkle – film del 2007 diretto da Tom Hunsinger e Neil Hunter
 Sparkle - La luce del successo – film del 2012 diretto da Salim Akil, remake dell'omonimo film del 1976

Musica
 Sparkle – cantante R&B statunitense
 Sparkle – album di debutto dell'omonima cantante, pubblicato nel 1998
 Sparkle – album di Aretha Franklin, colonna sonora dell'omonimo film del 1976
 Rule/Sparkle – singolo del 2009 di Ayumi Hamasaki
 Sparkle – traccia inclusa nell'album The Boss di Diana Ross
 Sparkle – traccia inclusa nell'album Ballads for Little Hyenas degli Afterhours
 Sparkle: Original Motion Picture Soundtrack – colonna sonora del film del 2012.

Altro
 Sparkle – cittadina nella Contea di Contra Costa in California
 Sparkle – software libero progettato per semplificare gli aggiornamenti del sistema operativo macOS
 Telecom Italia Sparkle – azienda controllata da Telecom Italia
 Sparkle – soft drink creato da the Coca-Cola Company